«Do Wah Diddy Diddy» — песня американских авторов Джеффа Берри и Элли Гринвич. Впервые была записана в декабре 1963 группой «The Exciters». Однако фирма «United Artists Records» не стала поддерживать продвижение пластинки, в результате чего хит не состоялся. Тогда песня была записана группой «The Raindrops», в состав которой входили супруги Берри и Гринвич, но эта запись была опубликована лишь в 1994 году.

Международный успех песни пришёл в 1964 году, когда её исполнила британская группа «Manfred Mann». Сингл с их версией стал лидером национальных хит-парадов США и Великобритании, успешно конкурируя с такими сильными песнями, как «A Hard Day’s Night» «Битлз», «The House of the Rising Sun» «Энималз» и «Oh, Pretty Woman» Роя Орбисона. Исполнялась голландской поп-группой «A la Carte».

В 1996 году немецкий евродэнс-проект Fun Factory записал свою версию песни для альбома Fun-Tastic (под названием «Doh Wah Diddy»); на композицию также было снято музыкальное видео.

Примечания

Ссылки 

 

Песни 1963 года
Синглы 1964 года
Песни группы Manfred Mann
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM